"Let Me Call You Sweetheart" (Dejame llamarte dulzura) es una canción popular estadounidense, al estilo de vals,  con música del compositor norteamericano Leo Friedman y letra de su coterranea, Beth Slater Whitson . La canción fue publicada en 1910 y fue un gran éxito en todos los países de habla inglesa. La primera version en castellano de esta canción fue realizada en 2017 para la serie de dibujos animados hora de aventura titulado "Te dire dulzura"

Letra original

Version en español  
La canción se usó en la miniserie de Adventure Time en el año 2017 para el capítulo Elementos de la novena temporada de la serie, interpretada por la "Dulce Princesa" (Hynden Walch).Te diré dulzura, eres tú mi amor

Quiero que susurres, que yo el tuyo soy

Que en tus ojos brille, luz del corazón

Te diré dulzura, eres tú mi amor

Canciones de 1910